Die Zed Open Women’s Tennis 100K 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Kairo. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 10. bis 16. Februar 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Zed Open Women’s Tennis 100K 2020 fand am 9. und 10. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Kairo